Dayton steht für:
 Dayton (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Dayton Electric Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Mount Dayton, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Dayton (Meteorit), 1892 gefundener Eisenmeteorit

Dayton ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dayton (Alabama), Ort im Marengo County
 Dayton (Idaho), Stadt im Franklin County
 Dayton (Illinois), Census-designated place im LaSalle County
 Dayton (Indiana), Ort im Tippecanoe County
 Dayton (Iowa), Stadt im Webster County
 Dayton (Kalifornien), gemeindefreies Gebiet im Butte County 
 Dayton (Kentucky), Ort im Campbell County
 Dayton (Maine), Stadt im York County
 Dayton (Maryland), gemeindefreies Gebiet im Howard County
 Dayton (Minnesota), Stadt im Hennepin County
 Dayton (Montana), Census-designated Place im Lake County
 Dayton (Nevada), Stadt im Lyon County
 Dayton (New Jersey), Census-designated Place im Middlesex County
 Dayton (New York), Stadt im Cattaraugus County
 Dayton (Ohio), Stadt im Montgomery County
 Dayton (Oregon), Stadt im Yamhill County
 Dayton (Pennsylvania), Borough im Armstrong County
 Dayton (Tennessee), Stadt im Rhea County
 Dayton (Texas), Stadt im Liberty County
 Dayton (Virginia), Stadt im Rockingham County im Bundesstaat Virginia
 Dayton (Washington), Stadt im Columbia County
 Dayton (Wisconsin), gemeindefreies Gebiet im Green County
 Dayton (Town, Richland County), Town(ship) im Richland County, Wisconsin
 Dayton (Town, Waupaca County), Town(ship) im Waupaca County, Wisconsin
 Dayton (Wyoming), Stadt im Sheridan County
 Dayton Township – mehrere Orte

Dayton ist der Familienname folgender Personen:
 Alston G. Dayton (1857–1920), US-amerikanischer Politiker
 Bruce Dayton (1918–2015), US-amerikanischer Unternehmer und Kunstsammler
 Danny Dayton (1923–1999), US-amerikanischer Schauspieler
 Douglas J. Dayton (1924–2013), US-amerikanischer Unternehmer 
 Elias Dayton (1737–1807), US-amerikanischer Soldat und Politiker
 George Dayton (1857–1938), US-amerikanischer Unternehmer
 Howard Dayton (1927–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 Howard Dayton (Manager) (* 1943), US-amerikanischer Manager
 James Dayton (* 1988), englischer Fußballspieler 

 Margaret Dayton (* 1949), US-amerikanische Politikerin
 Mark Dayton (* 1947), US-amerikanischer Politiker
 Paul Dayton (* 1941), US-amerikanischer Wissenschaftler
 William L. Dayton (1807–1864), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Abkommen von Dayton
 Deighton